Пандуя:

 Падуя — город в Италии.
 Падуя — провинция в Италии.
 (363) Падуя  — астероид, открытый в 1893 году.

См. также 
 Падова